

Жанадала — село, Жаркаїнський район, Акмолинська область
 Жанадала — село, Жетисайський район, Туркестанська область